Simone Urbani (ur. 19 czerwca 1992 r. we Włoszech) – włoski biegacz narciarski, zawodnik klubu C.S. FORESTALE DELLO STATO.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 11 grudnia 2010 roku, podczas zawodów juniorskich we włoskiej miejscowości Alta Badia - S. Cassiano, gdzie zajął 53. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 21 grudnia 2013 roku w Asiago, gdzie zajął 79. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Davos, 21 grudnia 2014, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął 27. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Urbani nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Włoscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1992